Льєсс-Нотр-Дам () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на північний схід від Парижа, 115 км на схід від Ам'єна, 14 км на схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 514 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1162,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Льєсс-Нотр-Дам на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Льєсс-Нотр-Дам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена